Titania hace referencia a varios artículos:

Mitología medieval
 Titania (mitología), reina de las Hadas en las leyendas medievales y en la obra de teatro de William Shakespeare El sueño de una noche de verano;

Arte 
Titania, ballet de 1866, con coreografía de Marius Petipa y música de Cesare Pugni;

Ficción contemporánea
 Titania (cómic), villana de Marvel Comics;
 Erza Scarlet (エルザ・スカーレット) también conocida como Titania es uno de los personajes principales de la serie y manga Fairy Tail.

Ciencias
 Sinónimo del género botánico Oberonia, perteneciente a la familia Orchidaceae.
 Nombre informal que recibe el dióxido de titanio.

Astronomía
 Titania (satélite), mayor de los satélites naturales de Urano;
 (593) Titania, asteroide;

Lugares
 Nombre de una mina de titanio en Sokndal en la parte suroeste de Noruega.
 Titania, nombre de un museo en Riodeva, subsede de Dinópolis, dedicado a la paleontología en general y a los dinosaurios en particular.
 Torre Titania, duodécimo rascacielos más alto de Madrid.